Сергей Никольский:
 Никольский, Сергей Анатольевич (род. 1950) — советский и российский философ, главный научный сотрудник Института философии РАН.
 Никольский, Сергей Васильевич (1922—2015) — советский и российский богемист, главный научный сотрудник Института славяноведения РАН.
 Никольский, Сергей Владимирович (род. 1950) — советский гребец-байдарочник, в 1970-е годы выступавший за сборную СССР.
 Никольский, Сергей Иванович (1923—2002) — советский и российский физик, член-корреспондент АН СССР (1984).
 Никольский, Сергей Михайлович (1905—2012) — советский и российский математик, академик АН СССР (1972), лауреат Государственных премий СССР, автор учебников для вузов и школ.